Onderdistrict in Indonesië
 Ngadirojo (Wonogiri), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Ngadirojo (onderdistrict van Pacitan), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Ngadirojo (Ampel), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Ngadirojo (Secang), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Ngadirojo (Sooko), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Ngadirojo (Ngadirojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java